Лбово — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Ивановская область 
 Лбово — деревня в Гаврилово-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Лбово — деревня в Городецком районе.

Псковская область 
 Лбово — деревня в Дедовичском районе.

Тверская область 
 Лбово — деревня в Кесовогорском районе.